Dans l'histoire de la marine française, deux classes de sous-marins se sont intitulées classe Sirène :
 la , construite au début du  ;
 la , construite entre 1925 et 1927.

Voir aussi 

 

Sirène